Наратайское сельское поселение или Наратайское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. 

Административный центр и единственный населённый пункт — село Наратай.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 450 человек, в том числе 228 мужчины и 222 женщины.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области